Brochów – osiedle we Wrocławiu
 Brochów – wieś w województwie mazowieckim w powiecie sochaczewskim, w gminie Brochów
 Brochów – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim

Zobacz też 
 Brochów-Kolonia, Brochówka, Wrocław Brochów, Park Brochowski